Wallemia är ett släkte av svampar. Wallemia ingår i familjen Wallemiaceae, ordningen Wallemiales, klassen Wallemiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Wallemia